Halictophagus är ett släkte av insekter. Halictophagus ingår i familjen kamvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kamvridvingar
Halictophagus